A equipa ciclista profissional neerlandêsa CCC-Liv (e as suas anteriores denominações) tem tido durante toda a sua história as seguintes vitórias:

WM3 Energie

2017

UCI WorldTour de 2017

Calendário UCI Feminino de 2017

Campeonatos Continentais

WaowDeals Pro Cycling

2018

UCI WorldTour de 2018

Calendário UCI Feminino de 2018

Campeonatos nacionais

CCC-Liv

2019

UCI WorldTour de 2019

Calendário UCI Feminino de 2019

Campeonatos nacionais

Jogos Panafricanos

Referências

Ver também
 Elencos da CCC-Liv

CCC-Liv, Palmarés